

Patronymes 

 Bernard Lenoble (1902-1997), footballeur international français
 Charles Lenoble-Chataux (1789-1853), homme politique français  
 Émile Lenoble (1875-1940), céramiste français
 Jacques Lenoble (-), philosophe du droit belge
 Martyn LeNoble (1969-), musicien (bassiste) Néerlandais
Eustache Le Noble (1643-1711), aventurier français et polémiste au service de Louis XIV